Kaptol (z lat. capitulum, česky kapitula) může být:

 Kaptol (Záhřeb) – historická městská část Záhřebu 
 Kaptol (opčina) – opčina v Požežsko-slavonské župě v Chorvatsku
 Kaptol (Kostel) – obec v občině Kostel ve Slovinsku